Die liechtensteinische Fussballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Liechtenstein im internationalen Frauenfussball. Sie wurde erstmals 2019 ins Leben gerufen und bestritt einige inoffizielle Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften. Bereits 2020 sollten die ersten offiziellen Freundschafts-Länderspiele stattfinden, die aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt oder verschoben wurden.

Das erste Länderspiel 
Das erste Länderspiel gegen Luxemburg (110. der FIFA-Weltrangliste) musste bedingt durch die COVID-19-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden, wurde aber live auf YouTube gezeigt.

Startaufstellung
 Tor: Bettina Huber
 Abwehr: Lena Göppel,  Mia Hammermann, Sophia Hürlimann, Sina Kollmann (ab 66. Elena Lohner)
 Mittelfeld: Fiona Batliner,  Eva Beck  (ab 80' Christina Müssner), Julia Benneckenstein (ab 66. Shania Vogt), Eva Fasel (ab 71. Patricia Koch), Felicia Frick
 Sturm: Viktoria Gerner
 Tore:  Viktoria Gerner,  Marta Estevez Garcia,  Julie Marques Abreu

Aktueller Kader 

Quelle: Liechtensteiner Fussballverband (Stand: 9. Oktober 2022)

Liste der Länderspiele

Weblinks 
 lfv.li

Einzelnachweise 

!Frauen
Liechtenstein
Fussball Frauen